

Bâtiment 

 Une halle est un lieu public couvert, où se tient un marché.

 Une halle de gare est un lieu architecturellement proche d'une halle de marché, où stationnent les trains à l'arrêt en gare.

 Une halle à marchandises est un bâtiment d'une gare.

Toponyme

Allemagne 
 Halle, commune de l'arrondissement du Comté de Bentheim, en Basse-Saxe ;
 Halle, commune de l'arrondissement de Holzminden, en Basse-Saxe ;
 Halle-sur-Saale, ville de Saxe-Anhalt ;
 La porte de Halle est une ancienne porte sur le mur de douane et d'accise à Berlin sur la route de Halle-sur-Saale.
 Halle, ville de l'arrondissement de Gütersloh, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
 Le tournoi de tennis de Halle est un tournoi de tennis qui se tient dans cette ville.

Belgique 
 Halle, nom néerlandais de la ville flamande belge de Hal, dans la province du Brabant flamand
 Bruxelles-Hal-Vilvorde, un ancien arrondissement judiciaire et une ancienne circonscription électorale de Belgique
 La porte de Hal, vestige de l'enceinte médiévale de Bruxelles.
 Halle est une section de la commune belge de Zoersel

Pays-Bas 
 Halle, village de la commune de Bronckhorst, dans la province du Gueldre.

Patronyme 
 Johann Samuel Halle (1727-1810), naturaliste allemand.
 Louis Halle (1910-1998), politologue américain.
 Morris Halle (1923-2018), linguiste d'origine juive lettone.
 Otto Halle (1903-1987), homme politique communiste allemand.
 Thore Gustaf Halle (1884-1964), botaniste et géologue suédois.
 Halle, surnom de Carlos Gonzalez Santamaria, origamiste espagnol.

Astronomie 
 (85196) Halle, astéroïde.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme